Reuss kan henvise til:

 Reuss (flod) – en schweizisk flod
 Reuss (fyrstehus) – et tysk fyrstehus med flere linjer, bl.a.
 Reuss ældre linje – et tysk fyrstehus (og fyrstendømme 1778-1918)
 Reuss yngre linje – et tysk fyrstehus (og fyrstendømme 1848-1918)
 Volksstaat Reuss – en tysk småstat, der eksisterede 1918-20
 Jeremias Friedrich Reuss – professor og superintendent (1700-1777).
 Henrik 5. Reuss – greve af Reuss (1707-1783)